Laird peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexus Laird (née en 1993), nageuse seychelloise.
 Brandon Laird (né en 1987), joueur américain de baseball.
 Christopher Laird (1952-), chanteur français
 Colin Laird (1908-1971), joueur anglais de rugby à XV.
 
 Gerald Laird (né en 1979), joueur américain de baseball.
 John Laird (1805-1874), armateur et homme politique britannique. 
 Linval Laird (né en 1969), athlète jamaïcain.
 Melvin Laird (1922-2016), homme politique américain.
 Nan Laird (née en 1943), mathématicienne et statisticienne américaine.
 
 Rick Laird (1941-2021), bassiste irlandais.
 Robbin Laird (1946-), analyste militaire
 Thomas Laird (né en 1953), journaliste, écrivain et photographe américain.

Laird est également un prénom, porté notamment par Laird Koenig, Laird Hamilton, Laird Cregar .

Toponymes 
 (16192) Laird est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Un laird est un titre héréditaire pour les propriétaires terriens en Écosse.
 Cammell Laird, une compagnie de construction navale britannique

Homonymie de patronyme